Эльфтрита (также известна как Эльфрида и Альфрида; ; около 945—1000/1001) — королева-консорт Англии, вторая или третья жена короля Эдгара Миролюбивого.

Эльфтрита была первой женой короля, которую, как известно, короновали как королеву Англии. Она была матерью короля Этельреда II Неразумного и влиятельной политической фигурой. Вероятно, она была связана с убийством своего пасынка, короля Эдуарда Мученика, и предстаёт стереотипной плохой королевой и злой мачехой во многих средневековых историях.

Примечания

Литература 
 
 Higham, Nick, The Death of Anglo-Saxon England. Stroud: Sutton, 1997. 
 Miller, Sean, «Edgar» in Michael Lapidge (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell, 1999. 
 Lavelle, Ryan, Aethelred II: King of the English. Stroud: The History Press, 2008. 
 Stafford, Pauline, «Ælfthryth» in Michael Lapidge (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell, 1999. 
 Stafford, Pauline, Unification and Conquest: A Political and Social History of England in the Tenth and Eleventh Centuries. London: Edward Arnold, 1989.

Ссылки 
 Ælfthryth 8  // Prosopography of Anglo-Saxon England

Родившиеся в 940-е годы
Уэссекская династия
Супруги правителей X века
Персоналии англосаксонской Англии X века